

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Raciborowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Białopole 
 Raciborowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Moszczenica 
 Raciborowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice

Zobacz też 
 Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Raciborowice-Kolonia
 Raciborzyce